Arne Nilis (1991), Belgisch voetballer
 Luc Nilis (1967), Belgisch voetballer
 Roger Nilis (1938–2011), Belgisch voetballer